Чекіст — багатозначне слово, що походить від російської абревіатури  від ВНК при РНК РРФСР, і пов'язане зі спецслужбою РРФСР, СРСР та Росії. Назва побутувала між співробітниками спецслужби, які пов'язані зі спецслужбою СРСР після 1917 року, незалежно від хронологічного перейменування  і т. ін..

 Чекіст у вузькому сенсі — співробітник Всеросійської надзвичайної комісії по боротьбі з контрреволюцією і саботажем (ЧК) і її підрозділів на місцях.
 Чекіст в широкому сенсі — спочатку співробітник ЧК, далі її організацій-правонаступників, тобто співробітник органів державної безпеки: органів ГПУ НКВС РРФСР, органів НКВС, (НКДБ, МДБ і КДБ), ФСБ, ФСО, СВР, СБУ в Україні і КНБ в Казахстані та ін.
 Чекіст (фільм) — фільм О. Рогожкіна (1992), присвячений Червоному терору в Росії

Посилання 
 Чекіст  // 

Спецслужби СРСР
Спецслужби Росії
КДБ СРСР
НКВС